Кіміко Дате була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Моніку Селеш з рахунком 7–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Моніка Селеш (фінал)
  Аманда Кетцер (півфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  Анке Губер (2-ге коло)
  Марі П'єрс (півфінал)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Іріна Спирля (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1997 Toshiba Classic Draw

1997
Тур WTA 1997